Jean-René est un prénom masculin français pouvant faire référence à :

Prénom 
 Jean-René Dufort (1967), animateur de radio et de télévision québécois.
 Jean-René Cazeneuve (1958), homme politique français.
 Jean-René Ouellet (1947), acteur québécois.
 Jean-René Gauguin (1881-1961), sculpteur franco-danois.
 Jean-René Fourtou (1939), homme d'affaires français.
 Jean-René Bernaudeau (1956), coureur cycliste français.
 Jean-René Huguenin (1939-1962), écrivain français.
 Jean-René Godart (1950), journaliste français.
 Jean-René Sautier (1923-2012), chef d'entreprise français.
 Jean-René Gossart, acteur français.
 Jean-René Etchegaray (1952), avocat et homme politique français.
 Jean-René Toumelin, dentiste et dirigeant sportif français.
 Jean-René Gougeon (1928-2008), cavalier professionnel français.
 Jean-René Ladmiral (1942), philosophe et traducteur français.

Homonymie de prénom